Джулфалакя́н () — армянская фамилия.

Известные носители 
 Джулфалакян, Арсен Левонович (род. 1987) — армянский борец греко-римского стиля, чемпион Европы (2009)
 Джулфалакян, Левон Арсенович (род. 1964) — советский борец греко-римского стиля, чемпион Олимпийских игр (1988)